Ein Zuwanderer ist:
 in der Soziologie bezüglich einer gewissen Gesellschaft ein zu einem vergangenen Zeitpunkt nichtheimischer, eingewanderter Mensch, siehe Einwanderung
 in der Biologie eine in einem gewissen System nichtheimische Tierart, siehe Neozoon

Siehe auch: